La dénomination de croix de Malte, ou croix de saint Jean, est utilisée aujourd'hui dans plusieurs acceptions pour désigner différents symboles et même un dispositif mécanique ou une plante rappelant l'une et l'autre la forme de cette croix ; une croix à quatre branches mais à huit pointes.

Symboles chrétiens 
La croix de Malte est un symbole chrétien utilisé comme symbole distinctif par des ordres religieux :
 pour la première fois par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il s'agissait d'une croix blanche à huit pointes apposée sur la tenue noire des desservants de l'hôpital de Saint-Jean le Baptiste à Jérusalem ; 
 l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem a réutilisé cette croix blanche, mais cette fois-ci sur un fond rouge, comme pavillon de la flotte de l'ordre ;
 aujourd'hui par l'ordre souverain de Malte. Cette croix est blanche apposée sur un fond rouge.
 l'ordre de Malte utilise cette croix blanche sur fond rouge comme emblème des différentes organisations caritatives internationales de l'ordre.
 par un certain nombre d'autres ordres chrétiens :
 l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem. Cette croix est verte ;
 L'hôpital-monastère Notre Dame d'Aubrac. cette croix était de couleur bleue, attestée en 1419.
 l'ordre de Montjoie. Cette croix est verticalement moitié blanche sur fond rouge et moitié rouge sur fond blanc.
 mais aussi par la confession protestante :
 les huguenots avec la croix huguenote. Ce sont les huguenots qui attribuèrent à chacune des pointes de la croix une des béatitudes tirées de l'évangile selon Matthieu.

Symboles honorifiques 
La croix de Malte est un symbole distinctif utilisé par des ordres honorifiques tels que :
 en France sous l'Ancien Régime :
 l'ordre du Saint-Esprit
 l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
 ...

 À l'étranger :
 les ordres de Léopold et de Léopold II en Belgique
 l'ordre de Charles III en Espagne
 l'ordre de Saint-Charles à Monaco
 l'ordre de Saint-Olaf en Norvège
 les ordres du Lion néerlandais, d'Orange-Nassau et du Lion d'Or de la Maison de Nassau aux Pays-Bas
 les ordres de l'Aigle blanc, de Virtuti Militari et Polonia Restituta en Pologne
 l'ordre du Mérite au Portugal
 l'ordre du Bain et l'ordre royal de Victoria au Royaume-Uni
 les ordres des Séraphins, de l'Épée, de l'Étoile polaire et de Vasa en Suède

Symboles nationaux 
La croix de Malte est un symbole utilisé comme symbole national par :
 la république de Malte :
 pour son pavillon marchand à croix de Malte blanche sur fond rouge bordé de blanc ;
 pour sa face nationale de ses pièces de 1 et 2 euros.

Autres acceptions 

La croix de Malte est aussi :
 le logo de la Maison de Champagne Lanson
 le logo de la marque d'horlogerie Vacheron Constantin
 le nom d'un dispositif mécanique  dit croix de Malte et utilisé notamment en cinématographie ainsi qu'en horlogerie ;
 l'un des noms vernaculaires de la plante Tribulus terrestris, le tribule terrestre ;
 un signe figurant sur les claviers de télex, qui correspondait au code WRU (Who are you ?) envoyé en début et en fin de message ;
 portée sur tous les maillots du club français de football de l'AJA (Association de la Jeunesse Auxerroise), signe de l'association de la Jeunesse Catholique ainsi que sur celui du club brésilien C.R. Vasco da Gama ;
 un emblème de l'état australien du Queensland, où elle se trouve sur son drapeau et ses armoiries, accompagnée par la couronne royale britannique ;
 un nom vernaculaire de la plante Centaurea melitensis

Notes et références 

Caractère Unicode
Malte
Forme géométrique
Symbole chrétien
Croix utilisée en héraldique
Histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem